Bursian ist der Familienname folgender Personen:

Carl Friedrich Bursian (1780–1850), deutscher Jurist
Conrad Bursian (1830–1883), deutscher klassischer Philologe und Geographiehistoriker
Ernst von Bursian (1819–1870), deutscher Ministerresident
Hans Bursian († 1995), deutscher Historiker und Presseforscher
Wiktor Robertowitsch Bursian (1887–1945), russischer Physiker und Hochschullehrer